Jan Verheyen ist der Name folgender Personen:

* Jan Verheyen (Fußballspieler) (* 1944), belgischer Fußballspieler
 Jan Verheyen (Regisseur) (* 1963), belgischer Filmregisseur